

Sigle 

Digital Combat Simulator – Simulatore di volo
Distributed Control System – sistema di controllo distribuito
Departure Control System – Sistema informatico di gestione dei voli
Dual Check Safety – Controllo sicurezza robot antropomorfi
Digital Control System – (Sistema di Controllo Digitale)

Codici 
DCS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Doncaster Finningley (Regno Unito)